Форумная ролевая игра (ФРПГ, ) — разновидность текстовой ролевой игры (ТРПГ, «текстовка»), проводящаяся на веб-форумах.

Описание 

Форумная ролевая игра является своего рода поджанром литературных ролевых игр. Правила текстовых ролевых игр предусматривают прописывание игроками в отдельном сообщении (посте) действий, мыслей и фраз тех персонажей, роли которых они играют. Игровой процесс контролируется администраторами и модераторами форума.

Как правило, игра происходит на форумах, которые созданы специально для проведения текстовых игр. Значительно реже для ФРПГ создаются профессиональные сайты, по причине их сложности и стоимости технических работ. Однако, к одному из технических новаторов текстовых ролевых игр, можно отнести сайт: ncgame.ru. Собирающий у себя все необходимые функции для ролевиков текстовых жанров. При этом не существует какого-то единого стандарта для подобных проектов. Ввиду этого существуют форумные игры, в которых процветает Мэри-Сью, и в то же время имеют место миры со строгими правилами и командой модераторов. В любом случае, форумные ролевые игры предполагают контроль со стороны администрации, наличие неких системных персонажей, которые следят за развитием сюжета.

Как правило, принцип создания фанфиков и ролевой игры схож. За основу также берется определенный мир, придуманный одним или группой авторов, в том числе и простыми игроками. Задачей этих самых игроков является создание персонажа, которого они пытаются раскрыть, моделируя различные сюжетные перипетии. Однако в отличие от фанфикшна, сюжет пишет не один игрок, а несколько. Он создается пошагово, в течение довольно долгого промежутка времени и его развязка, порою, остается загадкой даже для самих игроков.

Виды ФРПГ 

Классификация по взаимодействию между игроками и контролю игрового процесса предусматривает разделение форумных ролевых игр на две группы — «мастерские» и «свободные» (большинство игр принадлежит к смешанному типу). Для «мастерской» ролевой игры (например, Tales of the Silent City) все игровые ситуации, задания игрокам, условия игры прописываются мастером игры (администратором или модератором), в некоторых случаях игра ведется только в режиме «мастер-игрок». Данная группа ролевых игр требует от мастеров постоянного контроля за форумом, в связи с чем на «мастерских» ролевых, как правило, или ограничено количество игроков, или достаточно жесткие условия приема в игру.

«Свободные» ролевые игры ведутся, как правило, в режиме «игрок-игрок». Администрация так же создает игровых персонажей, однако они не всегда выполняют сюжетообразующую функцию. Для создания игровых ситуаций чаще всего используются NPC — персонаж, аккаунт которого доступен для использования всеми игроками (иногда — мастерский персонаж, позволяющий моделировать игровую ситуацию, вносить какие-либо изменения в сюжет).

Также, хоть и достаточно редко, встречаются «Виртуальные приключения». Данный вид RPG больше похож на коллективное написание фанфика, при этом мир и сюжет могут уходить от оригинала всё дальше, а градус событий — всё выше. Гейм-мастера отсутствуют как класс, сюжетные линии обсуждаются в частной переписке и чатах, некоторые форумные правила не действуют. Как правило, «игру» ведет не более десятка персонажей, обычно 3-5.

Нередко существуют сети ролевых игр; в них имеется несколько фандомов и большое количество игроков.

Рейтинги ролевых игр 

Как и фанфикам, ролевым играм, как правило, присваивается определенный возрастной рейтинг, в соответствии с характером игры:

 G (General) — общая аудитория. Допускаются игроки любого возраста. Данный рейтинг показывает, что ролевая не содержит ничего, что большинство родителей могло бы посчитать неприемлемым для просмотра или прослушивания даже самыми маленькими детьми. Обнажение, сексуальные сцены и сцены приёма наркотиков отсутствуют; насилие минимально; отрывки диалога могут выйти за пределы вежливой беседы, но не выходят за пределы обычных ежедневных выражений.
 PG — некоторый материал, возможно, не подходит для детей. Явные сексуальные сцены и сцены употребления наркотиков отсутствуют; нагота, если присутствует, то только очень ограниченно, ужас и насилие не превышают умеренного уровня.
 PG-13 — некоторый материал может быть неподходящим для детей до 13 лет. Грубое или продолжительное насилие отсутствует; сексуальная ориентация на наготу отсутствует; некоторые сцены употребления наркотиков могут присутствовать; можно услышать единичные употребления грубой сексуальной лексики.
 R (Restricted) — в игре присутствует нецензурная лексика, допускается отыгрыш насилия и секса.
 NC-17 (No Children) и NC-21 — в игре не рекомендуется регистрироваться лицам, не достигшим 17 (21) лет.
Большинство ролевых игр, зарегистрированных в каталогах, имеют рейтинг NC-17 и PG-13

Размещение и реклама ролевой игры 
Как правило, форумные игры размещаются на бесплатных сервисах на движках phpBB, ipb, ucoz, mybb, borda,  реже — Simple Machines, unoforum. Кроме того, подфорумы для ФРПГ существуют на многих форумах, посвящённых фантастике или играм. 

В последнее время ролевые текстовые игры набирают стремительную популярность в социальных сетях. Там игрокам не нужно прилагать никаких дополнительных усилий для начала игры — достаточно подать анкету и начать играть. В связи с этим, игроки обычно задействованы в десятках проектов и весьма быстро их меняют в зависимости от настроения и личных предпочтений.

См. также 
 Ролевая игра
 Веб-форум

Примечания

Ссылки 
 Play by post gaming
 Каталог Play by Post RPG

Ролевые игры
Форумные игры